Kampfwagenkanone (förkortat KwK) kan syfta på:

2 cm KwK 30
8,8 cm KwK 36
7,5 cm KwK 37 – en tysk 7,5 cm kanon som användes i stridsfordon under andra världskriget
5 cm KwK 38
5 cm KwK 39
7,5 cm KwK 40 – en tysk 7,5 cm kanon som användes i stridsfordon under andra världskriget
7,5 cm KwK 42
8,8cm KwK 43 - en tysk 88mm kanon som sattes in i pansarfordon under andra världskriget 
12,8cm KwK 44 - tysk pansarvärnskanon från andra världskriget, monterad i Jagdtiger. 

Tyskt artilleri under andra världskriget